Ниже размещён Список фильмов, созданных при участии Аргентины в 2003 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 2003 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 2003 года